Uspenskijkatedralen er navnet på to forskellige kirker:

Uspenskijkatedralen i Helsinki
Uspenskijkatedralen i Moskva